Гриндавик:

 Гриндавик — город и община в Исландии.
 Гриндавик — исландский футбольный клуб из города Гриндавик.